David Margulies – attore statunitense
 Donald Margulies – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
 Julianna Margulies – attrice statunitense